Юбилейный — широко используемое, часто в качестве топонима, в странах бывшего СССР название, производное от слова «юбилей».

Населённые пункты

Белоруссия 
 Юбилейный — посёлок в Пружанском районе Брестской области.
 Юбилейный — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Юбилейный — агрогородок в Волковысском районе Гродненской области.
 Юбилейный — посёлок в Минском районе Минской области.
 Юбилейный — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Юбилейный — прежнее, до 2007 года, название аула Алтынды в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Юбилейный — прежнее, до 1993 года, название села Боке Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Юбилейный — посёлок в Зейском районе Амурской области.
 Юбилейный — посёлок в Баргузинском районе Бурятии.
 Юбилейный — посёлок в Тотемском районе Вологодской области.
 Юбилейный — посёлок в Устюженском районе Вологодской области.
 Юбилейный — посёлок в Краснокаменском районе Забайкальского края.
 Юбилейный — посёлок в Киренском районе Иркутской области.
 Юбилейный — посёлок в Малоярославецком районе Калужской области.
 Юбилейный — посёлок в Котельничском районе Кировской области.
 Юбилейный — посёлок в Омутнинском районе Кировской области.
 Юбилейный — посёлок в Оричевском районе Кировской области.
 Юбилейный — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Юбилейный — посёлок в Курском районе Курской области.
 Юбилейный — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
 Юбилейный — посёлок в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Юбилейный — посёлок в Адамовском районе Оренбургской области.
 Юбилейный — посёлок в Гремячинском районе Пермского края.
 Юбилейный — посёлок в Сивинском районе Пермского края.
 Юбилейный — посёлок в Екатериновском районе Саратовской области.
 Юбилейный — хутор в Новоузенском районе Саратовской области.
 Юбилейный — посёлок в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Юбилейный — посёлок в Лихославльском районе Тверской области.
 Юбилейный — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.
 Юбилейный — посёлок в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Юбилейный — посёлок в Рыбинском районе Ярославской области.

Микрорайоны 
 Юбилейный — микрорайон в составе города Королёва, бывший город в Московской области.
 Юбилейный — микрорайон в Свердловском округе Иркутска.
 Юбилейный — микрорайон в Краснодаре.
 Юбилейный — микрорайон в Свердловском районе Перми.
 Юбилейный — микрорайон (ранее посёлок) в городе Саратов.
 Юбилейный — микрорайон в городе Новосибирск.
 Юбилейный — микрорайон в городе Рязань.
 Юбилейный — микрорайон в городе Кривой Рог.

Другое 
 «Юбилейный» — аэродром в Кызылординской области Казахстана, обслуживающий космодром Байконур.
 «Юбилейный» — ледовый дворец спорта в Воронеже.
 «Юбилейный» — дворец спорта в Смоленске.
 «Юбилейный» — спортивный комплекс в Санкт-Петербурге.
 «Юбилейный» — спортивный комплекс в Твери.
 «Юбилейный» — футбольный стадион в Сумах.
 «Юбилейный» — ледовый дворец спорта в Альметьевске.
 «Юбилейный» — дворец спорта в Орске.
 «Юбилейный» — киноконцертный зал в Херсоне.
 «Юбилейный» — спутник связи.
 «Юбилейный» — вагон метро 81-722/723/724.
 «Юбилейный» — коньяк.

См. также 
 
 
 Юбилейный выпуск
 Юбилейный год